Moline kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Moline, Pavia, ort, Lombardiet, Provincia di Pavia,

USA 

 Moline, Kansas, ort, Elk County, 
 Moline, ort, Illinois, Rock Island County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar